Hedasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hedasjö göl, sjö i Högsby kommun, 
Hedasjö, sjö i Hultsfreds kommun,  (13 ha)
Hedasjön (Herråkra socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (45,9 ha)
Hedasjön (Södra Solberga socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun och Vetlanda kommun,  (20,2 ha)

Se även
Hedsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn